Club Sportiv Municipal Deva, cunoscut sub numele de CSM Deva, este un club sportiv multidisciplinar din Deva, România.

Secțiile includ:
CSM Deva (fotbal)
CSM Deva (handbal feminin)

Cluburi sportive din România
Sport în Deva